INRI () је акроним, што у преводу значи „Исус из Назарета, Цар Јевреја”.

Акроним се такође налази у четири канонска еванђеља. Написана је на три језика (хебрејском, латинском и грчком), одакле је основу тројезична хереза.

Сврха табле на Христовом крсту, на којој је био написан, била је исмевање Исуса и фарисеји су му се заправо ругали.

Референце 
 Апостол Јован — Јеванђеље по Јовану; 19:19 — 22.

Види jош 
 Опсада Јерусалима (70. година)
 Цар Срба и Ромеја

Страдање Христово
Латински изрази